La grande mosquée d’Alger peut faire référence à :
 la Grande Mosquée, construite en 1097, également connue sous son nom arabe « Djamaâ el Kebir » ;
 la Grande Mosquée d'Alger, construite dans les , également connue sous son nom arabe « Djamaâ el-Djazaïr ».